Ruginoasa kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ruginoasa (Iași)
 Ruginoasa (Neamț)